Welt, het Duitse woord voor wereld, kan verwijzen naar: 
 Welt (Sleeswijk-Holstein), gemeente in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
 Welt (televisiezender), Duitse 24-uurs-nieuws-televisiezender
 Die Welt, Duitse krant